

Personnalités 
 Charles Galtier (1913-2004), écrivain français ;
 Christophe Galtier (né en 1966), footballeur et entraîneur de football français ;
 David Galtier (né en 1958), général d'armées français ;
 Francis Galtier (1907-1986), athlète français ;
 Jean Galtier (1902-1971), ingénieur aéronautique français ;
 Jean Galtier-Boissière (1891-1966), écrivain et journaliste français ;
 Lucien Galtier (1812-1866),  catholique dans le Minnesota ;
 Mathieu Galtier (né en 1982), journaliste français ;
 Maud Galtier (1913-2014), joueuse de tennis française des années 1950 ;
 Pierre Victor Galtier (1846–1908), vétérinaire français ;
 Sébastien Galtier (né en 1973), joueur de rugby à XV français.

Variante 

 Fabien Galthié (né en 1969), joueur et entraîneur de rugby à XV français, ancien capitaine du XV de France.